Гвинтівка Дрейзе
 Йоган фон Дрейзе — винахідник
 MG.13 «Дрейзе» (ручний кулемет)
 Dreyse M1907